Tromm steht für:

 Tromm, ein Berg des Odenwaldes im Südosten des Kreises Bergstraße, Hessen
 Tromm (Ortsteil), ein Ortsteil der Gemeinde Grasellenbach im Kreis Bergstraße, Hessen

 Tromm ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Tromm (1896–1991), deutsche Kommunistin und Schriftstellerin
 Heinrich Tromm (1896–1942), deutscher Soldat und Sportler
 Helmut Tromm (* 1943), deutscher Opernsänger (Tenor)

Siehe auch:
 Throm